

Geografia 
 Harbach – comune della Renania-Palatinato, in Germania
 Moorbad Harbach – comune nel distretto di Gmünd, in Bassa Austria, fino al 1972 Harbach

Persone 
 Chad Harbach – scrittore statunitense
 Otto Harbach – librettista e paroliere statunitense